Чернуско-суль-Навильо () — город в Италии, в провинции Милан области Ломбардия.

Население составляет 28 687 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 2030 чел./км². Занимает площадь 13 км². Почтовый индекс — 20063. Телефонный код — 02.

В городе 16 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 

Города Италии